Želetice est un toponyme qui peut désigner :

Želetice, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Želetice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie